Nasarenko ( und ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Nasarenko (* 1948), russischer Historiker und Philologe 
 Anastassija Konstantinowna Nasarenko (* 1993), russische Turnerin und Olympiasiegerin
 Anatoli Iwanowitsch Nasarenko (* 1948), sowjetischer Ringer
 Anton Sergejewitsch Nasarenko (* 1984), russischer Badmintonspieler
 Gerassim Igorewitsch Nasarenko (* 1953), russischer Mediziner
 Leonid Wassiljewitsch Nasarenko (* 1955), russischer Fußballspieler und -trainer 
 Olessja Jewgenjewna Nasarenko (* 1976), russische Judoka, die von 1995 bis 2004 für Turkmenistan angetreten ist 
 Serhij Nasarenko (* 1980), ukrainischer Fußballspieler
 Tatjana Grigorjewna Nasarenko (* 1944), russische Malerin 
 Wiktor Nasarenko (* 1956), ukrainischer Generalleutnant und Leiter des Staatlichen Grenzschutzes der Ukraine
 Wladimir Andrejewitsch Nasarenko (1934–2006), russischer Physiker